Ege-processionsspinder (Thaumetopoea processionea) er en natsværmer. De er let genkendelige på, at larverne altid optræder i flok og hyppigt kravlende i lange rækker,

Giftige larver 

Selve den voksne natsværmer er harmløs. I larvestadiet er dyret forsynes med utallige fimrehår, der er stærkt giftige. Kommer mennesker i kontakt med fimrehårene, udløser giften en dermatitis i form af et ekstremt kløende udslæt med blærer og røde plamager. Det kan ved længere kontakt med larverne udløse varig allergi.

Ege-processionsspinderne findes normalt i det sydlige Europa, men har bredt sig nord på til Slesvig-Holsten.

Relaterede arter 
Slægten processionsspindere indeholder også arter som fyrre-processionsspinderen (Thaumetopoea pinivora) som der lever en bestand af på Bornholm (siden 1930'erne), og pinje-processionsspinderen (Thaumetopoea pityocampa). Deres larver er ligeledes giftige.

Referencer 

Natsommerfugle